Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 29 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Roeser